Presa di Baghdad (1258) – conquista mongola
 Battaglia di Baghdad (1401) – conquista di Tamerlano
 Battaglia di Baghdad (1534) – guerra turco-persiana
Battaglia di Baghdad (1917) – prima guerra mondiale
 Battaglia di Baghdad (1941) – seconda guerra mondiale
 Battaglia di Baghdad (2003) – seconda guerra del Golfo